Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Cleveland en l'honneur de la ville du même nom ;
 l', un croiseur protégé de classe Denver en service de 1903 à 1930 ;
 l', un croiseur léger navire de tête de la classe du même nom qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un Landing Platform Dock de classe Austin en service de 1967 à 2011.

Cleveland